Steve Wright (diskjockey)
Steve Wright (seriemoordenaar)
Steve Wright (regisseur), van onder meer de series Life with Boys, Life with Derek en  Wingin' It
Steve Wright (voetballer), Engels voetballer die werd geboren in 1959